Il doppio maschile  dell'American Airlines Tennis Games 1977 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Colin Dibley e Sandy Mayer erano i detentori del titolo, ma solo Dibley ha partecipato in coppia con Haroon Rahim.

Dibley e Rahim hanno perso nel 1º turno contro Robert Lutz e Stan Smith.

Bob Hewitt e Frew McMillan hanno battuto in finale 7–6, 7–6 Marty Riessen e Roscoe Tanner.

Teste di serie

 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (quarti di finale)
 Bob Hewitt /  Frew McMillan (campioni)
 Robert Lutz /  Stan Smith (quarti di finale)
 Fred McNair /  Sherwood Stewart (primo turno)

 Marty Riessen /  Roscoe Tanner (finale) 
 Charlie Pasarell /  Erik Van Dillen (semifinale) 
 Wojciech Fibak /  Dick Stockton (semifinale) 
 Ray Ruffels /  Allan Stone (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

American Airlines Tennis Games 1977